Саффолк ():

 Саффолк — церемоніальне неметропольное графство на сході Англії.
 Герцог Саффолк і граф Саффолк — титул в перстві Англії, який не раз протягом історії присвоювався різним аристократичним родинам.
 Саффолк — місто в штаті Віргінія, США.

Див. також 
 Саффолк (округ)
 Саффолк (округ, Массачусетс)
 Саффолк (округ, Нью-Йорк)